Alnus viridis är en björkväxtart som först beskrevs av Dominique Chaix, och fick sitt nu gällande namn av Dc. Alnus viridis ingår i släktet alar, och familjen björkväxter.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 A. v. crispa
 A. v. fruticosa
 A. v. sinuata
 A. v. suaveolens
 A. v. viridis

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Alar
viridis